Алекса́ндр Ма́ркович Мардко́вич (Коки́зов; ; , Луцк — 5 апреля 1944, Луцк) — , , популяризатор караимского языка и культуры.

Биография 
Родился в небогатой семье Марка Нисановича Мардковича и Анны, в девичестве Локшиньской. Отец переселился в Луцк из Кукизова (Красный Остров) — он был последним членом той общины и всю жизнь проработал учителем в начальной школе. Дед — Нисан, сын Мордехая — родной брат караимского учёного, астронома Давида Кокизова, переехавшего в Крым. Власти Австрийской Польши давали караимам патронимические фамилии, поэтому Нисан стал Мардковичем, а его брат Давид, живя в Крыму, получил фамилию Кокизов. Семья Мардковичей жила на Караимской улице, где была сосредоточена вся жизнь луцкой караимской общины.

Начальную школу и гимназию окончил в родном городе. После выпуска стал работать в нотариальном бюро. В 1901 году оставил Луцк, направившись сначала в Брест, а затем в Екатеринослав. Там он также работал в нотариальной конторе и одновременно продолжал образование на юридических курсах в Киеве. В 1903 году, сдав с отличием экзамен на право самостоятельного исполнения обязанностей нотариуса, открыл собственное нотариальное бюро.

Завёл семью и брал активное участие в общественной жизни местной караимской общины. В это же время два его произведения были опубликованы в журнале «Караимская жизнь» (Москва).

Во время революции в Российской империи семья Мардковичей вернулась в Польшу. А в декабре 1921 года они возвратились в родные места.

В Луцке Александр Мардкович начал работать в одной из нотариальных контор, одновременно посвящая себя активной общественной деятельности.

Общественно-политическая деятельность 
 Даритель караимского Александровского духовного училища
 Член Комитета по восстановлению Луцкой кенассы (после 1921)
 Временно исполнял обязанности председателя правления общины
 Участвовал в работе по урегулированию юридического статуса караимов, по подготовке уставов отдельных караимских общин и Устава Караимского религиозного союза.

Отдавая себе отчёт в том, что караимский язык постепенно уходит в небытие, он в конце 1920-х годов выступил с инициативой создания караимского издательства. Опубликованные им труды имели целью возбуждение среди караимов интереса к собственному прошлому, укрепление традиций и посредством предоставления материалов для чтения — также распространение знания языка. Именно по его инициативе, караимский язык 
стал одним из языков богослужения караимов в Восточной Европе .

В 1930—1939 годах Мардкович издал 16 наименований книг, из которых одиннадцать — на караимском языке. В большинстве случаев он сам был их автором, сам готовил публикации к печати и издавал за собственный счёт.

Конец деятельности Мардковича положила Вторая мировая война. Умер в Луцке в 1944 году.

Сочинения на караимском языке 
Цикл «Караимская библиотечка»
 Elijahunun Ucuru («Приключение Элиягу», 1930, авторское произведение)
 Birtihi Kekłernin («Зерно небес», 1931, авторское произведение)
 Aj Jaryhynda («В лунном свете», 1933, авторское произведение)
 Aziz Tas («Священный камень», 1934, авторское произведение)
 Zemerłer (Сборник религиозных песен, 1931, литературная обработка)
 Łuwachłar dert jiłha («Календарь на четыре года», 1932, содержит, кроме таблиц, научно-популярные статьи и небольшие литературные произведения)
 Halic («Галич», 1937, эта поэма свидетельствует о немалых поэтических способностях Мардковича)
 Janhy jirłar («Новые песни», 1937)
 Szełomit («Шеломит», 1938)
 Tozdurhan birtik («Рассыпанное зерно», 1939, сборник четверостиший)

Сочинения на польском языке 
 Synowie Zakonu («Сыновья Закона», 1930)
 O Iljaszu Karaimowiczu zwierzchniku wojsk zaporoskich («Об Эльяше Караимовиче, предводителе Войска Запорожского») 1931 — художественное произведение приписывающее Караимовичу караимское происхождение и представляющее его в качестве выдающегося военного, патриота, насмерть верного Польше и польским королям .
 Ogniska karaimskie («Караимские огни» 1932, 1934, 1936)
 Karaim, jego życie i zwyczaje w przysłowiach ludowych («Караим, его жизнь и обычаи в народных пословицах», 1935)
 Krótki wykład gramatyki języka zachodnio-karaimskiego («Краткое изложение грамматики западно-караимского языка») A. Зайончковского
 Słownik karaimsko-polsko-niemiecki («Караимско-польско-немецкий словарь» объёмом в 4417 словарных статей, 1935). Словарь оставался единственным словарём караимского языка вплоть до 1973 года, когда был опубликован «Караимско-русско-польский словарь»

Журнал «Karaj Awazy» 
Главным начинанием Мардковича, делом его жизни, было издание караимоязычного журнала.

В 1931—1939 годах было издано двенадцать номеров «Karaj Awazy» («Голос караима»), содержащих статьи разнообразной тематики, литературные произведения, детские стихотворения и загадки, информацию об актуальных событиях в жизни караимских общин в Польше и за её пределами.

Большая часть работ принадлежала самому Мардковичу; кроме того здесь публиковались работы Т. Леви-Бабовича, З. Зараховича, Б. Кокеная, Я. Малецкого, С. Рудковского, Ш. Фирковича, поэтические произведения З. Абрагамовича, С. Кобецкого, Ш. Лопатто, а также сочинения таких авторов, как Моше Дарьи или рибби Йосеф из Деражного.

Личная жизнь 
В 1910 году женился на еврейке Розалии Сандомирской, которая родила ему дочь Тамару, сыновей Анатолия и Марка. Потомки А. М. Мардковича живут в Польше, в т. ч. в Гданьске. В 1917 году А. М. Мардкович направил в Таврическое и Одесское караимское духовное правление несколько ходатайств о причислении родившегося у него сына от брака с девицей иудейского вероисповедания в «лоно караимской религии», которые были отвергнуты гахамом на основании того, что подобный брак считался у караимов незаконным.

Примечания

Литература 
 Анна Сулимович. Александр Мардкович — общественный деятель, писатель и издатель  // Caraimica Quarterly Review — II. — International Institute of the Crimean Karaites: Simferopol, Ukraine — Slippery-Rock, USA: 2007 — C. 29—30

Ссылки 

Деятели караимской культуры
Караимы Западной Украины
Выпускники Луцкой гимназии